Stergiou ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Stergiou (* 1985), griechische Hochspringerin
 Leonidas Stergiou (* 2002), Schweizer Fußballspieler